Подъяпольский, Пётр:
 Подъяпольский, Пётр Павлович (1864 — 1930) — российский и советский психиатр.
 Подъяпольский, Пётр Сергеевич (1943 — 2020) — советский и российский актёр Центрального детского театра, заслуженный артист РСФСР.
 Подъяпольский, Пётр Сидорович (1781 — 1857) — герой Отечественной Войны 1812 года, ротмистр.